118  peut être principalement un nombre : 118 (nombre) ou une date : 118 et son opposé 118 av. J.-C..

Significations secondaires 
118  peut aussi faire référence à :
des lignes de transport en commun :
 
des axes routiers français :
 la route nationale 118, 
 la route départementale 118

une coordonnée : 
 118e méridien ouest  
 118e méridien est.
une unité militaire : 
 d'infanterie
 d'infanterie territoriale

un élément chimique :
l'élément 118 : l'oganesson

Homonymie de nombre